Marlon James peut désigner :
 Marlon James (né en 1970), écrivain jamaïcain ;
 Marlon James (né en 1976), ancien joueur de football saint-vincentais et grenadin.